Die Volleyball-Saison 2015/16 im CEV-Pokal der Frauen begann mit der ersten Runde am 27. Oktober 2015 und endete mit dem Finale am 2. April 2016. Deutsche Teilnehmer waren der Schweriner SC und der 1. VC Wiesbaden. Aus der Schweiz nahmen Volley Köniz und Viteos Neuchâtel Université teil.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gab es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielten im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielten zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Halbfinale.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2015 Frauen
Volleyballsaison 2015/16
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften